Stobbe ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stobbe (1906–1956), deutscher Politiker (CDU, DSP, SPD), MdL Niedersachsen
 Alfred Stobbe (1924–2001), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Dietrich Stobbe (1938–2011), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin
 Heinz-Günther Stobbe (* 1948), deutscher katholischer Theologe

 Ferenc Stobbe (1864–1916), ungarischer Fußballspieler, -trainer und schiedsrichter 
 Jochen Stobbe (* 1955), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Schwelm
 Johann Stobbe (1860–1938), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Johann Heinrich Stobbe (* 1802; † nach 1864), deutscher Genre- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Julius Stobbe (1879–1952), deutscher Architekt
 Otto Stobbe (1831–1887), deutscher Historiker und Rechtswissenschaftler
 Walter Friedrich Stobbe (1853–1922), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm Stobbe (1821–1894), deutscher Politiker (DFP)

Stobbe steht für:
 (1847) Stobbe, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Stobben
 Stoppe